Хвощник — название населённых пунктов в России:

 Хвощник — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Хвощник — деревня в Любытинском районе Новгородской области.